Patricia Moreno ist der Name folgender Personen:
 Patricia Moreno (* 1988), spanische Turnerin
 Patricia Moreno (Fitnesstrainerin) (1964–2022), US-amerikanische Fitnesstrainerin und Autorin